Bismarckhaus ist die Bezeichnung für folgende Bauten:

 Bismarckhaus (Leipzig)
 Bismarckhaus (Erfurt)
Siehe auch:
 Bismarckhäuschen